Teodosiu ist der Familienname folgender Personen:

 Grigore Teodosiu (1871–1941), rumänischer Komponist
 Linda Teodosiu (* 1991), deutsche Popsängerin